Кифаре́д, по другой традиции, кифаро́д (, ) — древнегреческий музыкант, играющий на кифаре, музыкальном инструменте древних греков, родственном лире. Помимо музицирования кифареды также пели (одновременно с игрой или попеременно). Инструменталистов, которые не пели, а только музицировали, принято называть кифаристами (от ).

Знаменитые греческие кифареды: Терпандр (также был знаменит игрой на авлосе), Тимофей Милетский,  (мастерство и остроумие которого воспел Афиней в своей книге «Пир мудрецов»), Лисандр Сикионский (историк IV в. до н. э.; Филохор считает его изобретателем сольного инструментального музицирования).

Знаменитые кифареды в Древнем Риме также были греческого происхождения — Терпний, Диодор и Месомед.

Литература 
 Maas M., Snyder J.M. Stringed instruments of Ancient Greece. New Haven, London, 1989.
 Mathiesen T. Apollo’s lyre. Greek music and music theory in Antiquity and the Middle Ages. Lincoln & London, 1999 (дальнейшая обширная библиография - в этой книге).

Музыка Древней Греции